Kosa peut désigner :
Kosa, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac ;
le kosa est un rite du chamanisme coréen ;
Les Kaw, un peuple amérindien du centre des États-Unis d'Amérique.